«Смятение чувств»:

 «Смятение чувств» — новелла Стефана Цвейга, изданная в 1927 году.
 «Смятение чувств» — сборник новелл Стефана Цвейга, вышедший в свет в 1927 году.
 «Смятение чувств» — фильм Павла Арсенова (1977).
 «Смятение чувств» — фильм Этьена Перье (1979), экранизация новеллы Стефана Цвейга.
 «Смятение чувств» — индийский фильм 2001 года (оригинальное название «12 B»).
 «Смятение чувств» («Shabd») — индийская мелодрама (2005).